Чемпионат мира по борьбе 1986 года проходил 19-26 октября в Будапеште (Венгрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Октябрь 1986 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по борьбе в Венгрии